Catanho de Menezes é uma família de origem madeirense (Faial, concelho de Santana) e o apelido pode referir-se às seguintes personalidades:
João Catanho de Menezes — ministro e presidente da Câmara Municipal de Lisboa;
Joaquim Catanho de Menezes — advogado e político.

Desambiguação